Instituto Nacional de Cinema steht für folgende Filminstitute:

 Instituto Nacional de Cinema (Angola), ab 1976
 Instituto Nacional de Cinema (Brasilien), 1966 bis 1975 
 Instituto Nacional de Cinema (Guinea-Bissau), 1975 bis Ende der 1980er Jahre und ab 2003
 Instituto Nacional de Cinema (Mosambik), 1975 bis 1990